Leonor de Austria y Wittelsbach (Graz, -Hall in Tirol, Tirol, ). Archiduquesa de Austria. Noveno vástago del matrimonio del archiduque Carlos II de Estiria y de la princesa María Ana de Baviera. Sus abuelos paternos eran el emperador Fernando I y Ana de Bohemia y Hungría, y sus abuelos maternos el duque Alberto V de Baviera y la archiduquesa Ana de Austria (esta última, hermana mayor de Carlos II de Estiria, su padre).

Vida 
Nacida en Graz y como todos sus hermanos, Leonor mostró el famoso labio inferior Habsburgo. Ella era considerada inteligente, pero de mal humor, sobre todo por su delicado estado de salud después de haber sufrido viruela en su infancia.
 
Junto con sus hermanas Gregoria Maximiliana y Margarita, Leonor era una novia potencial para el futuro rey Felipe III de España. Después que los retratos de las tres hermanas fueron enviados a la corte española, Leonor sin embargo, no fue seleccionada. Después de esto, ella estuvo implicada en proyectos de matrimonio con varios príncipes italianos, pero todos se descartaron.
 
Por último, junto con su hermana María Cristina (quien regresó a Austria después de su desastroso matrimonio), en 1607 Leonor tomó el hábito en el Convento de Haller (Haller Damenstift) en Hall en Tirol, donde murió a los treinta y siete años, después de quedar ciega sus últimos años. Leonor fue enterrada en la Iglesia de los Jesuitas de Haller (Haller Jesuitenkirche).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Nacidos en Graz
Fallecidos en Hall in Tirol